Цепели — название населённых пунктов:

Россия 
 Цепели — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Цепели — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Цепели — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Цепели — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Цепели — деревня в Юрьянском районе Кировской области.